Йован Радонич (; , Мол, Банат — , Белград) — сербский -медиевист, , , доктор философии, сенатор (1939), член Сербской академии наук и искусств (1909).

Биография 
Окончил философский факультет Венского университета, ученик К. Иречека и И. В. Ягича. Посещал курсы Карла Крумбахера.

В 1899—1905 годах работал библиотекарем Матицы сербской (Нови-Сад), с 1905 года преподавал в Белградском университете.

Участник Балканских и Первой мировой войн. В 1941 году подписал Обращение к сербскому народу.

С 1948 года — сотрудник института истории Сербской академии наук.  и византист,  посвятил свои исследования средневековой истории Балкан. Перевёл на сербский язык и дополнил труд К. Иречека «История сербов» («Историja срба», 1-4 т., Белград, 1922—1925, 2 изд., Белград, 1952).

Избранные труды 
 Grof Đorđe Branković i njegovo vreme (1911)
 Hrvati i Austro-Ugarska (Les Croates et l’Autriche-Hongrie, 1918)
 Banat (Le Banat, 1919)
 Bačka (La Batschka, 1919)
 Povijest ugarskih Srba (Histoire des Serbes de Hongrie, 1919) 
 Izdao zbirku Dubrovačka akta i povelje (I–IX, 1934–51)
 Радонић, Јован (1950). Римска курија и јужнословенске земље од XVI до XIX века. Београд.
 Радонић, Јован (1954). „Рад на унији црногорског приморја у првој половини XVII века”. Историски записи. 7 (10): 305—309.
 Zapadna Evropa i balkanski narodi prema Turcima (1905)

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под ред. Е. М. Жукова. 1973—1982.

Ссылки 
 Radonić, Jovan 

Академики Сербской академии наук и искусств
доктора философии
Участники Первой Балканской войны
Участники Второй Балканской войны
Участники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Медиевисты Сербии
Преподаватели Белградского университета
Выпускники Венского университета
Византинисты